Марк Ливий Друз Млади (; * ок. 124 пр.н.е.; † 91 пр.н.е.), син на цензора Марк Ливий Друз, е политик от епохата на Римската република.

През 105 пр.н.е. става военен трибун, през 102 пр.н.е. – квестор и през 94 пр.н.е. – едил. През 91 пр.н.е. е избран за народен трибун. Поради връзките и произхода му е кандидат за Сената.

Неговите най-важни законопроекти като трибун са относно извършването на аграрна реформа – да се раздаде земя за сметка на обществените земи (ager publicus), както и евтината продажба на зърнени храни на плебеите. Друз внася и проект за реформи в съдилищата (да се върнат от конниците на сенаторите), като в същото време се предвижда и реформа за самия Сенат (да бъде увеличен с 300 конници).

Друз предлага и даването на граждански права на съюзното население на Рим, като настоява за целта да се свика народното събрание. Малко преди изтичането на мандата му, трибунът е убит с нож пред прага на къщата си, като заподозрян е Квинт Сервилий Цепион Млади. Смъртта на Друз проваля реформите и е повод за избухването на Съюзническата война.

Бележки 

Древноримски политици
Народни трибуни
Ливии